Herbefays est un hameau belge de l'ancienne commune de Durnal, situé dans la commune d'Yvoir.

Herbefays est un hameau linéaire qui se situe sur une crête au nord-est de Durnal, à une altitude de 290 m.

Hameau ou lieu-dit dans la province de Namur
Yvoir